Horvátország
Stara Kapela falu Dubrava községben, Zágráb megyében
Stara Kapela, Ókapela falu Nova Kapela községben, Bród-Szávamente megyében